Дубново — название населённых пунктов в России:

 Дубново — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Дубново — деревня в Пыталовском районе Псковской области.